Mostovi okruga Madison (roman)
 Mostovi okruga Madison (1995), film